Comitatul Leon sau Leon County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Leon County, Florida
 Leon County, Texas

Vezi și 
 Viscounty of Léon in Brittany in northwestern France